

Ілова — місто в Жаґанському повіті Любуського воєводства
 Ілова — гміна в Жаґанському повіті Любуського воєводства
 Ілова — село в гміні Руда Гута Холмського повіту Люблінського воєводства